Илья́ Соколо́в:
 Соколов, Илья Андреевич (1932—2009) — советский и российский агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Соколов, Илья Алексеевич (1890—1968) — советский график.
 Соколов, Илья Осипович (1777—1848) — русский цыганский певец, руководитель цыганского хора. 
 Соколов, Илья Яковлевич (1857—1924) — русский артист оперы (баритон), солист Большого театра, профессор Московской консерватории.